Zkratka (značka) NSS může znamenat: 

 NSS – Nejvyšší správní soud
 NSS – , anglická zkratka pro síťový spojovací subsystém v mobilní síti GSM 
 NSS – Novell Storage Services, souborový systém používaný na pevných discích síťovým operačním systémem Novell Netware
 NSS – Network Security Services, API / několik knihoven pro multiplatformní vývoj v oblasti bezpečnosti.
NSS – Náhlá srdeční smrt